Der Kanton Cap Corse ist eine französische Verwaltungseinheit in den Arrondissements Bastia und Calvi, im Département Haute-Corse der Region Korsika. Sein Hauptort ist Calvi. Er liegt auf der namensgebenden Halbinsel Cap Corse.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 22 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Capcorse